LG M4410 — стільниковий телефон фірми LG.

Особливості: антибактеріальне покриття

Схожі моделі 
 Pantech PG-3500 
 BenQ S700 
 Samsung SGH-E720 
 LG P7200 
 NEC N850

Див. також 
 LG Electronics Inc.

Посилання 
 Каталог мобільних телефонів LG  

Стільникові телефони LG
Мобільні телефони, представлені в 2005 році